Le tournoi de tennis de Wuhan est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2014, classée en catégorie Premier 5, se dispute du 21 au .

Petra Kvitová remporte le simple dames. En finale, elle bat Eugenie Bouchard, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Martina Hingis et Flavia Pennetta.

Faits marquants 
 Peu avant le début du tournoi, la Chinoise Li Na née à Wuhan, vainqueur en début de saison de l'Open d'Australie, annonce qu'elle prend sa retraite définitive du tennis professionnel.
 Victime d'un coup de chaud en fin de premier set, la  mondiale Serena Williams abandonne au  contre Alizé Cornet.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Les huit premières têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Cinq têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Wuhan
 Saison 2014 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2014
Wuhan
Tennis en Chine en 2014
Tennis en septembre 2014